Жирятино — название населённых пунктов в России:

 Жирятино — село в Жирятинском районе Брянской области.
 Жирятино — село в Вичугском районе Ивановской области.
 Жирятино — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Жирятино — деревня в Кромском районе Орловской области.